After the Matinee – film del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 After the Matinee – film del 1917 prodotto dalla Jaxon Film Corporation